Ubykh kan verwijzen naar:

 Een volk: zie Oebychen
 De taal van dit volk: zie Oebychs en Fonologie van het Oebychs
De voormalige staat van dit volk; zie Oebychië